Чемпионат Европы по фигурному катанию 1969 года проходил в Гармиш-Партенкирхене (ФРГ). Чемпионат проводился в категориях мужское и женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. У мужчин победил представитель Чехословакии Ондрей Непела, у женщин победила представительница ГДР Габриэле Зайферт, среди пар победу одержали представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд. Впервые представитель СССР завоевал медаль в мужском одиночном катании. Им стал Сергей Четверухин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене
1969 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в ФРГ
Спорт в Германии в 1961 году
Чемпионаты Европы в 1969 году